Chassignolles (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Chassignolles (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym